Richard Klein peut désigner :
 Richard G. Klein, un paléoanthropologue américain, né en 1941 ;
 Richard Klein (1890 – 1967), un peintre allemand.